Ивашковка — название населённых пунктов на Украине:

 Ивашковка — село в Новоград-Волынском районе Житомирской области.
 Ивашковка — ликвидированное в 1995 году село в Диканьском районе Полтавской области.
 Ивашковка — село в Городнянском районе Черниговской области.